Le tournoi de tennis d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2011, classée en catégorie International, se dispute à Bad Gastein du 11 au .

María José Martínez Sánchez remporte le simple dames. En finale, elle bat Patricia Mayr-Achleitner, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Eva Birnerová et Lucie Hradecká.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 2011 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2011
Autriche
Sport en Autriche en 2011
Tennis en juillet 2011